Réorganisation des corps d'infanterie français (1670), qui organise les corps d'infanterie de l'armée française en rappelant les rangs des 50 régiments permanents d'infanterie.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1762), qui réorganise les corps d'infanterie de l'armée française en 65 régiments et qui donne des noms de provinces à ceux qui n'en ont pas.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1775), qui réorganise les corps d'infanterie de l'armée française en 68 régiments.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1776) qui dédouble onze régiments en vingt-deux régiments de deux bataillons chacun et qui supprime les régiments provinciaux.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1791) les régiments royaux, des princes, de gentilshommes et du nom de provinces deviennent régiments d'infanterie et sont désignés par un numéro du rang, et création des Volontaires nationaux pendant la Révolution.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1793), correspondant à l'amalgame des régiments d'Ancien Régime et avec les bataillons de volontaires nationaux en créant les demi-brigades. 
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1796) qui restructure les anciennes demi-brigades et en créé de nouvelles.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1803) qui fusionne les demi-brigades en régiments d'infanterie.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1814) principalement sur la numérotation des régiments en raison de la vacance de certaines unités et de la réduction des effectifs.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1815) qui créé les légions départementales.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1820) qui transforme les légions départementales en régiments d'infanterie.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1854) réunifiant les régiments d'infanterie légère au régiment d'infanterie de ligne.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1870), l'armée française n'existant plus, car elle est en totalité prisonnière de guerre après la capitulation de Napoléon III à Sedan et la capitulation de Bazaine à Metz.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1873) qui créé  d'armée comprenant 126 régiments d'infanterie et  de chasseurs à pied.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1875) comprenant  d'infanterie,  de chasseurs à pied, quatre régiments de zouaves, trois régiments de tirailleurs algériens, un régiment de la légion étrangère.
 Réorganisation des corps d'infanterie français (1887) qui transforme les  d'infanterie et les  de chasseurs à pied et crée  régiments d'infanterie.

Voir aussi